Tancredo de Altavila, Senhor de Cotentin (990 - 1041) — fundador da Casa de Altavila (originalmente Hauteville) e ancestral dos reis normandos da Sicília

Tancredo de Altavila — filho do precedente e irmão de Roberto de Altavila (Roberto Guiscardo)

Tancredo de Altavila — filho de Godofredo de Altavila

Tancredo de Altavila ou Tancredo da Galileia (c.1072-1112) — filho de Ema, neto de Roberto Guiscardo, um dos líderes da Primeira Cruzada

Tancredo de Altavila ou Tancredo de Bari (1119-1138) — príncipe normando do Reino da Sicília

Tancredo de Altavila ou Tancredo da Sicília (c.1140-1194) — conde de Lecce, depois rei da Sicília

Desambiguações de antropônimos